Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Wasyljew – ukraiński wioślarz
 Mykyta Wasyljew – ukraiński hokeista
 Ołeksandr Wasyljew – ukraiński piłkarz